За́йцев () — русская фамилия, образованная от нецерковного имени Заяц, а также топоним.

Известные носители

А

Б

В 
 
 
 
 Зайцев, Варфоломей Александрович (прозвище: Русский Рошфор; 1842—1882) — русский публицист, литературный критик, переводчик, журналист «Русского слова».
 
 Зайцев, Вениамин Леонидович (1923—1944) — разведчик, Герой Советского Союза.

Г 
 
 
 
 Зайцев, Глеб Игоревич (род. 1999) — российский хоккеист.

Д 
 Зайцев, Даниил Леонидович (род. 2001) — российский хоккеист.
 Зайцев, Денис Юрьевич (род. 1975) — советский и российский актёр.

Е

И 
 
 
 Зайцев, Илья Владимирович (род. 1973) — российский историк-востоковед.
 Зайцев, Иона Мордкович (1828—1907) — российский сахарозаводчик, меценат, хасид, купец первой гильдии.
 Зайцев, Иосиф Михайлович (1890—1938) — дважды краснознамёнец.

К

Л 
 Зайцев, Леонид Валентинович (род. 1960) — российский архитектор, дизайнер.

М 
 Зайцев, Максим Сергеевич (род. 1988) — депутат Государственной думы Российской федерации.

Н 
 
 Зайцев, Никифор Михайлович (1822—1905) — российский купец, меценат, почётный гражданин города Минусинска.

О

П 
 
 Зайцев, Пантелеймон Александрович (1898—1944) — советский военачальник и военный инженер, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор.

С 
 
 Зайцев, Станислав Николаевич (1914—2002) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 Зайцев, Станислав Сергеевич (1997) — российский борец

Т 
 Зайцев, Тихон Фролович (ум. 1839) — благотворитель, герой Отечественной войны 1812 года.

Ф 
 
 Зайцев, Филипп Адамович (1877—1957) — русский советский учёный-энтомолог.

Ю 
 Зайцев, Ювеналий Петрович (1924—2020) — советский гидробиолог, академик НАН Украины, доктор биологических наук.

Я

Составные фамилии 
 Гуляев-Зайцев, Сергей Александрович (1890—1986) — советский партийный и государственный деятель.
 Зайцев-Гольмер, Михаил Фёдорович (1897—1939) — советский деятель внутренней безопасности.



Населённые пункты

Белоруссия 
 Зайцев — посёлок в Добрушском районе Гомельская область.

Россия 
 Зайцев — поселок, Гордеевский район, Брянская область.
 Зайцев — хутор, Заветинский район, Ростовская область.
 Зайцев — хутор, Курский район, Ставропольский край.

Украина 
 Зайцев — село, Васильковский район, Киевская область.
 Зайцев — село, Великобагачанский район, Полтавская область.

Разное 
 Зайцев+1 — российский комедийный телесериал.
 (6075) Зайцев — астероид главного пояса.

См. также 
 Зайцевы — о дворянском роде
 Зайцев Двор — посёлок, Брянский район, Брянская область
 Зайцева Гора — деревня, Барятинский район, Калужская область
 Зайцева Речка — поселок, Нижневартовский район, Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра
 Федя Зайцев — советский мультфильм 1948 года

Примечания